Siemens CX65 — стільниковий телефон фірми Siemens.

 Запис відео: 128x96, 30 секунд.

C
Мобільні телефони, представлені в 2004 році
Мобільні телефони з інфрачервоним передавачем